De Oostenrijkse voetbalbeker 2013/14 (Duits: ÖFB-Samsung-Cup 2013/14) was de 80ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 12 juli 2013 en eindigde met de finale op 18 mei 2014 in de Hypo-Arena in Klagenfurt. FC Red Bull Salzburg won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis door SKN St. Pölten in de eindstrijd met 4-2 te verslaan. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Uitslagen

Schema

Zie ook
Bundesliga (Oostenrijk) 2013/14
Oostenrijks voetbalelftal in 2013
Oostenrijks voetbalelftal in 2014

2014
Bekervoetbal 2013/14